Витязь — хоробрий воїн, герой, богатир

Спорт 
 «Витязь» — хокейний клуб з м. Харкова

Військова справа 
 «Витязь» — російський бронежилет прихованого носіння
 «Витязь» — російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності
 «Витязь» (ДТ-30) — багатоцільовий дволанковий всюдихід на гусеничному ходу, розроблений в Радянському Союзі.

Прізвище 
 Петро Олександрович Витязь — білоруський науковець
 Витязь Борис — лікар, член Африканської групи НТШ.

Топонім 

  — протока в Новогвінейському морі
  — скеля на Олхінському плато в Іркутській області
  — село в Росії, у Приморському краї
  — бухта в затоці Посьєта Японського моря

Транспорт 
 «» — радянське науково-дослідницьке судно.

Військові кораблі 
 «» — російський вітрильно-паровий корвет, що доставив М. М. Миклухо-Маклая в Нову Гвінею
 «» — російський вітрильно-паровий корвет, на якому здійснював плавання С. О. Макаров

Виробництво 
 «Витязь» — машинобудівна компанія в Ішимбаї (Башкортостан)
 «Витязь» — виробник побутової техніки в Білорусі
 «Витязь» — пивоварна компанія
 «Витязь» — марка годинників-будильників Ростовського годинникового заводу

Інше 
  — група з комплексу австронезійських мов на півночі острова Нова Гвінея. Назву отримали за протокою Витязь.

Див. також 
 «Витязь у тигровій шкурі» () — поема Шота Руставелі
 Орден Витязя () — вища державна нагорода Угорщини періоду регентської монархії 1920—1944 років
 Орден Хреста Витязя () — державна нагорода Литовської Республіки
 Руські витязі — група вищого пілотажу Військово-повітряних сил Росії
 «Золотий Витязь» — міжнародний кінофестиваль
 «Степові витязі» — монгольський історичний фільм 1945 року
 Витязево (значення)